

Toponyme

Albanie 
 , une localité du district de Tropojë ;
 , une localité du district de Librazhd.

Bosnie-Herzégovine 
 Sopot, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Bulgarie (le nom étant écrit ) 
 Sopot, ville bulgare de l'obchtina de Sopot, située dans l'oblast de Plovdiv ;
 Sopot, village bulgare de l'obchtina d'Ougartchin, situé dans l'oblast de Lovetch.

Croatie (le nom étant écrit Sopot) 
 Sopot, localité de Croatie située dans la municipalité de Pregrada, comitat de Krapina-Zagorje.

Macédoine (le nom étant écrit ) 
 Sopot, village de la municipalité de Koumanovo ;
 Sopot, village de la municipalité de Sveti Nikolé ;
 Sopot, village de la municipalité de Vélès ;
 Sopot, village de la municipalité de Kavadartsi.

Monténégro 
 Sopot, localité du Monténégro.

Pologne (le nom étant écrit Sopot) 
 Sopot, ville polonaise de la voïvodie de Poméranie, qui forme, avec Gdańsk et Gdynia l'agglomération dite de « Troisvilles » (en polonais : Trójmiasto).

Roumanie 
 Sopot, une commune du județ de Dolj.

Serbie (le nom étant également écrit ) 
 Sopot, une ville et une municipalité situées sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
 Sopot, un village situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot ;
 Sopot/Sopot, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie).